Rozgrywki 1972/1973 były 71. sezonem w historii ligi meksykańskiej, a 31. sezonem w historii profesjonalnej ligi meksykańskiej. Tytułu mistrzowskiego bronił .

Zespoły

Faza grupowa

Grupa 1

Grupa 2

Wyniki

Baraż o utrzymanie

Półfinały 

Wobec remisu konieczne było rozegranie trzeciego spotkania.

Finał 

Wobec remisu konieczne było rozegranie drugiego meczu.

 spadła z ligi.

Finały

Półfinał 

Nie obowiązywała zasada bramek na wyjeździe. Wobec remisu konieczne było trzecie spotkanie na neutralnym boisku.

Finał 

Nie obowiązywała zasada bramek na wyjeździe. Wobec remisu konieczne było trzecie spotkanie na neutralnym boisku.

 
MISTRZ MEKSYKU – 1972/1973

CRUZ AZUL 4. TYTUŁ MISTRZOWSKI

Bibliografia 
 RSSSF.com

1972/1973
1972 w piłce nożnej
1973 w piłce nożnej